La Peña ist der Name folgender geographischen Objekte:

 La Peña (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 La Peña (Cundinamarca), Gemeinde im Departamento Cundinamarca, Kolumbien
 La Peña (Durango), Ort im Bundesstaat Durango, Mexiko
 La Peña (Hidalgo), Ort im Bundesstaat Hidalgo, Mexiko
 La Peña (Tamaulipas), Ort im Bundesstaat Tamaulipas, Mexiko
 La Peña (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 La Peña (Veraguas), Corregimiento in Panama

La Pena ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 La Penne, Département Alpes-Maritimes
 La Penne-sur-Huveaune (La Pena d’Evèuna), Département Bouches-du-Rhône
 La Penne-sur-l’Ouvèze, Département Drôme